JK kan syfta på:

 Jeep Wrangler JK – en bilmodel från Jeep
 JK – IATA-kod för det tidigare flygbolaget Spanair
 JK-vippa – en typ av elektronisk krets
 JK Revolution – Jelena Karleušas nionde studioalbum från 2008
 JK (TV-serie) – en brasiliansk biografisk TV-serie från 2006
 JK Tallinna Kalev – en estländsk fotbollsklubb från Tallinn
 JK Trans Narva – en fotbollsklubb från Narva i Estland
 JK – ISO 3166-kod för ett indiskt unionsterritorium och en tidigare delstat, se Jammu och Kashmir (unionsterritorium) respektive Jammu och Kashmir (delstat)

Personer
 J.K. Simmons (1955–), amerikansk skådespelare
 Juscelino Kubitschek (1902–1976), brasiliansk politiker
 Jay Kay (1969-), engelsk musiker och huvudsångare i bandet Jamiroquai, se Jason Kay
 Jason Kouchak (1969-), fransk pianist och vokalist
 Jordan Knight (1970-), amerikansk sångare
 Jesper Kyd (1972-), dansk videospelkompositör